A magyar labdarúgó-bajnokság első osztályának 2015–2016-os szezonja a 114. magyar labdarúgó-bajnokság. A címvédő a Videoton FC. A bajnokságot a Ferencváros nyerte, története során a 29. alkalommal, így a Bajnokok Ligája 2. selejtezőkörében folytatja a következő szezont.

Mivel a Ferencvárosi TC bajnokként a Bajnokok Ligája selejtezőjében indul, az Újpest FC egyesületének pedig még nem járt le a hároméves UEFA-eltiltása, a Magyar Kupa győztese biztosan nem vehet részt az Európa-ligában, azaz a bajnoki második és harmadik helyezett mellett a negyedik pozícióban végző klub is El-résztvevő lesz. Ennek értelmében az ezüstérmes Videoton FC, a bronzérmet szerző Debreceni VSC és a negyedik MTK Budapest FC képviseli Magyarországot az Európa-liga 2016-os selejtezőjében.

Csapatváltozások a 2014–2015-ös szezonhoz képest
Kiesett a másodosztályba:
 Dunaújváros (a 2014–2015-ös NB 1 15. helyezettje)

Kiesett a harmadosztályba:
 Nyíregyháza Spartacus (licenchiány miatt)
 Győri ETO (licenchiány miatt)

Kiesett a megyei első osztályba:
 Lombard Pápa (licenchiány miatt)
 Kecskeméti TE (licenchiány miatt)
 Pécsi MFC (licenchiány miatt)

Feljutottak az első osztályba:
 Vasas (a 2014–2015-ös NB II 1. helyezettje)
 Békéscsaba (a 2014–2015-ös NB II 2. helyezettje)

Részt vevő csapatok

Az előző szezon licencbotránya miatt kizártak 5 csapatot. Közülük a Győri ETO és a Nyíregyháza Spartacus az NB III-ban folytatják pályafutásukat. A Pécsi MFC, a Lombard Pápa (Pápai Perutz FC néven) és a Kecskeméti TE (Kecskeméti Labdarúgó Club Közös Torna Egylet néven) a megyei I. osztályban indultak. Ezenkívül még a 2014-2015-ös szezon 15. helyezett (Dunaújváros) csapatával csökkent a bajnokság létszáma.

Ezzel biztossá vált, hogy az idei NB I tizenkét csapatos lesz.

Hat csapat távozott idén az első osztályától, viszont a másodosztályból két csapat jut fel, így megalkotva megfelelő létszámot. A két feljutó: a Vasas és a Békéscsaba.

Résztvevők és stadionjaik 

Ábécé szerint rendezve.

Csapatok adatai 

(e): elöl, (h): hátul

Vezetőedző-váltások

A bajnokság végeredménye

Eredmények

1–22. forduló

23–33. forduló

Mérkőzések

Mérkőzések fordulónként 

A fordulók eredményei a jobb oldali szövegre kattintva nyitható/csukható.

Helyezések fordulónként 

A 15. fordulót az Eb pótselejtezők miatt elhalasztották.

Statisztikák

Góllövőlista 

Frissítve: 2016. április 30.
Forrás: MLSZ

Öngólok

Gólpasszok

Kapus gól nélkül

Lapok

Mesterhármasok

Nézőszámok

1–22. forduló 
Egy-egy csapat a szezonon belüli legalacsonyabb nézőszámú mérkőzését dőlttel, míg a legnézettebbet vastaggal jelöltük.

23–33. forduló

Legmagasabb nézőszámok

Nemzetközikupa-szereplés

Eredmények 
Az eredmények minden esetben a magyar labdarúgócsapatok szemszögéből értendőek.(o) – otthon játszott, (i) – idegenben játszott mérkőzés.

UEFA-együttható 
A szezon során a magyar klubcsapatok az alábbi eredményeket érték el:

Kapcsolódó szócikkek 
 2015–2016-os magyar labdarúgó-bajnokság (másodosztály)
 2015–2016-os magyar labdarúgókupa

Jegyzetek

Magyar elsőosztályú labdarúgó-bajnokságok
magyar 1